

Toponymes 

 Maisières, une section de la ville belge de Mons
 Scey-Maisières, commune française du département du Doubs

Patronyme 

 Gilbert Thibaut de Maisières (1914-2001), militaire et écrivain belge ;
 Maurice Thibaut de Maisières (1900-1953), spécialiste du gothique brabançon.

Voir aussi